DIN 1 er en DIN-standard for en konisk stift.

Kilde 
http://bolte.dk/konisk-stift-din-1/ 
DIN-standarder